Föderationsrat bezeichnet:

 Föderationsrat (Russland)
 Föderationsrat (RSFSR)
 Föderationsrat (UdSSR)